

Sigle 
 The Pirate Bay – sito web per l'indicizzazione di file per BitTorrent
 Teoria del comportamento pianificato – teoria psicologica

Codici 
 TPB – codice vettore ICAO di Aero Tropical